

Toponymes
 Grimault, une commune française de l'Yonne.

Patronymes

 Adolphe Grimault (1874-1953), peintre français ;
 Auguste Grimault (1883-1980), évêque français ;
 Dominique Grimault (1948-), journaliste sportif français ;
 Hubert Grimault (1929-2007), homme politique français, ancien député de la deuxième circonscription de Maine-et-Loire ;
 Jacques Grimault (), sculpteur français ;
 Jacques Grimault, occultiste français (1954-), connu pour le documentaire pseudo-scientifique à succès, diffusé sur internet, intitulé La Révélation des Pyramides ;
 Paul Grimault (1905-1994), réalisateur français de films d'animation ;
 Théodore Grimault (1815-1869), homme politique français.

Voir aussi

Homonymie de patronyme